Pocahontas County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Pocahontas County, Iowa 
 Pocahontas County, West Virginia